Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија  26. и 28. августа 1999.

Титулу освојену у Атини 1997. бранила је Трине Хатестад из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичарки из 21 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
  (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у бацању копља пре првенства (21. август 1999), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1999.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 26. августа 2019. године по локалном времену. Норма за улазак у финале је износила ??? (КВ), Норму је испунило 8 такмичарки, а осталих 4 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв) ,,

Почетак такмичења: Група А у 18:45, група Б у 20:40.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 28. августа 1999. године у 19:10.,,

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање копља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном